Kvadratura (z lat. quadratum, čtverec) může znamenat:

v matematice
 kvadratura (matematika) – obecně úloha výpočtu plochy; speciálně v geometrii je
 kvadratura kruhu – úloha sestrojit čtverec se stejným obsahem, jako má daný kruh, neřešitelná pomocí kružítka a pravítka, se používá jako synonymum pro neřešitelnou úlohu
 Kvadratura paraboly – spis starořeckého matematika Archiméda

v architektuře
 křížová chodba – arkádový ochoz kolem čtvercového rajského dvora v klášteře
 ambit – arkádový odchoz kolem čtvercového nádvoří

v malířství 
 kvadratura (malířství) – iluzivní malba 

v astrologii
 kvadratura (astronomie) – postavení planet v pravém úhlu